Пусто́тинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кораблинском районе Рязанской области.

Административный центр — село Пустотино.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Кораблинского района
Сельские поселения Рязанской области